Ch’i-hsing Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liuchong He, vattendrag, Guizhou, 
 Qixing He, vattendrag, Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar